

Persone
 Matteini – cognome italiano
 Claudio Matteini – calciatore italiano
 Davide Matteini – calciatore italiano
 Teodoro Matteini – pittore italiano

Altro
 Stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini – stadio comunale di Gavorrano